Nisíon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Messíni, kommunhuvudort, Peloponnesos, Messenien, 
 Nisí (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Imathías, 

Robotskapade Greklandförgreningar